Okuno Hiroaki (1960), japán röplabdázó
 Okuno Hiroaki (1989), japán labdarúgó